

Littérature 
 L'Escalier, roman d'Anne Cayre, Éditions L'Harmattan

Théâtre 
 L'Escalier  (Staircase), pièce de théâtre de Charles Dyer, 1966

Cinéma 
 L'Escalier  (Staircase), film de Stanley Donen sorti en 1969
 L'Escalier, court métrage de Frédéric Mermoud sorti en 2003
 L'Escalier, court métrage de Olivier Monarque sorti en 2004

Musique 
 L'Escalier, album musical de Paul Piché sorti en 1980
 L'Escalier, chanson de Paul Piché, figurant sur l'album homonyme.

Peinture 
 L'Escalier, tableau réalisé par Fernand Léger en 1914

Sculpture 
 L'Escalier, œuvre du sculpteur Piotr Kowalski, située à La Défense et datant de 1989

Voir aussi 
 L'Escalier de fer, roman de Georges Simenon (1953)
 L'Escalier de fer, téléfilm (2013)
 L'Escalier sans fin, film de Georges Lacombe (1943).